Реми де Гурмон () е френски поет и писател, представител на символизма.

Биография 

През 1891 г. публикува политическо есе „Le Joujou Patriotisme“, в което пледира, че Франция и Германия имат еднаква естетическа култура и призовава за приближаване между двете страни, напълно в противоречие на националистите във френското правителство. В резултат е уволнен от националната библиотека. В следващите години се разболява и изпада в депресия.

Библиография

Поезия 
 Litanies de la rose, Mercure de France, 1892
 Fleurs de jadis, Monnoyer imprimeur, 1893
 Hiéroglyphes, Mercure de France, 1894
 Les Saintes du Paradis, images de Georges d’Espagnat, Mercure de France, 1899
 Oraisons mauvaises, Mercure de France, 1900
 Simone, poème champêtre, Mercure de France, 1901
 Divertissements. Poèmes en vers, Crès, 1912
 Poésies inédites. Paris, François Bernouard, 1921
 Rimes retrouvées, Éditions du Fourneau, 1979
 L'Odeur des jacynthes, Éditions de la Différence, coll. „Orphée“, anthologie poétique présentée par Michel Houellebecq, 1991

Романи и разкази 
 Merlette, roman, Plon-Nourrit, 1886
 Sixtine, roman de la vie cérébrale, Albert Savine, 1890
 Le Fantôme, avec 2 lithographies d'Henry de Groux, 1893
 Le Château singulier, Mercure de France, 1894
 Proses moroses, contes, Mercure de France, 1894
 Histoire tragique de la princesse Phénissa, Mercure de France, 1894
 Histoires magiques, Mercure de France, 1894
 Le Pèlerin du silence, contes et nouvelles, Mercure de France, 1896
 Phocas, avec 3 dessins de Remy de Gourmont, collection de l'Ymagier, 1895
 Les Chevaux de Diomède, roman, Mercure de France, 1897
 D'un pays lointain. Miracles. Visages de femmes. Anecdotes, Mercure de France, 1898
 Le Songe d'une femme. Roman familier, roman, Mercure de France, 1899
 Une nuit au Luxembourg, roman, Mercure de France, 1906
 Un cœur virginal, roman. Couverture de Georges d'Espagnat, Paris, Mercure de France, 1907
 Couleurs, contes nouveaux suivi de Choses anciennes. Paris, Mercure de France, 1908.
 Lettres d'un satyre. Paris, Crès, coll. „Les Maîtres du livre“, 1913. Frontispice de Vibert
 Lettres à l'Amazone, frontispice de Vibert, Crès, 1914
 Monsieur Croquant, Crès, 1918. Réédité en annexe d'Esthétique de la langue française par les éditions Ivrea en 1995
 La Patience de Grisélidis. Illustrations de P. A. Moras. Paris, Éditions du Sagittaire, 1920
 Lettres à Sixtine. Mercure de France, 1921
 Le Vase magique. Paris, Le Divan, 1923
 Fin de promenade et trois autres contes. Paris, À l'enseigne de la Porte étroite, 1925
 Le Désarroi, roman, Éditions du Clown Lyrique, 2006 (écrit en 1899)

Пиеси 
 Lilith, Essais d'Art Libre, 1892
 Théodat, Mercure de France, 1893
 Le Vieux Roi, Mercure de France, 1897
 L'Ombre d'une femme, pièce en un acte et en prose, Champion, 1923

Есеистика 
 Un volcan en éruption, A. Degorce-Cadot, Bibliothèque du Jeune Âge I, 1882
 Une ville ressuscitée, A. Degorce-Cadot, Bibliothèque du Jeune Âge II, 1883
 Bertrand Du Guesclin, A. Degorce-Cadot, 1883
 Tempêtes et Naufrages, A. Degorce-Cadot, 1883
 Les Derniers Jours de Pompéi, A. Degorce-Cadot, 1884
 En ballon, A. Degorce-Cadot, 1884
 Les Français au Canada et en Acadie. Avec 50 gravures. Paris, Firmin-Didot, 1888
 Chez les Lapons, mœurs, coutumes et légendes de la Laponie norvégienne. Avec 31 gravures. Paris, Firmin-Didot, 1890
 „Le joujou patriotisme“, Mercure de France, avril 1891
 Le Latin mystique. Les poètes de l'antiphonaire et la symbolique au Moyen Âge, préface de J.-K. Huysmans, Mercure de France, 1892
 L'Idéalisme, Mercure de France, 1893
 L'Ymagier, en coll. avec Alfred Jarry, 2 volumes, 1896
 La Poésie populaire, Mercure de France et L'Ymagier, 1896
 Le Livre des masques. Dessins de Félix Vallotton. Mercure de France, 1896. Témoignage de premier ordre sur les écrivains du mouvement symboliste
 Almanach de „L'Ymagier“, zodiacal, astrologique, littéraire, artistique, magique, cabalistique et prophétique, avec 15 bois de G. d'Espagnat, L'Ymagier, 1897
 Le Deuxième Livre des Masques, dessins de Félix Vallotton, Mercure de France, 1898
 Esthétique de la langue française, Mercure de France, 1899 Réédité par les éditions Ivrea en 1995
 La Culture des idées, Mercure de France, 1900
 Les Petites Revues. Essai de bibliographie avec une préface de Remy de Gourmont, Mercure de France, 1900
 Le Chemin de velours. Nouvelles dissociations d'idées. Paris, Mercure de France, 1902
 Le Problème du style, Mercure de France, 1902
 Épilogues (Réflexions sur la vie, 1895 – 1898), Mercure de France, 1903
 Physique de l'amour. Essai sur l'instinct sexuel, Mercure de France, 1903
 Promenades littéraires, Mercure de France, 1904
 Judith Gautier, biographie, Sansot, 1904
 Promenades philosophiques, Mercure de France, 1905
 Dante, Béatrice et la poésie amoureuse. Essai sur l'idéal féminin en Italie à la fin du XIIIe siecle. Mercure de France, 1908
 Le Chat de misère. Idées et images, chroniques. Paris, Société des Trente, Albert Messein, 1912
 La Petite Ville, Mercure de France, 1913
 „Des pas sur le sable...“, Almanach littéraire Crès, Paris, 1914, avec un portrait par E. Vibert
 La Belgique littéraire. Paris, Crès, 1915
 Pendant l'orage, bois d'André Rouveyre, Champion, 1915
 Dans la tourmente (avril-juillet 1915). Préface de Jean de Gourmont. Paris, Crès, coll. „Bellum“, 1916
 Pendant la guerre. Lettres pour l'Argentine, préface de Jean de Gourmont, Mercure de France, 1917
 Les Idées du jour, 2 tomes, t. I (octobre 1914-avril 1915), t. II (mai 1915-septembre 1915), Crès, coll. „Bellum“, 1918
 Trois légendes du Moyen Âge. Paris, Société des Trente, Albert Messein, 1919
 Pensées inédites, avec 18 dessins de Raoul Dufy, préface de Guillaume Apollinaire. Paris, Éditions de la Sirène, 1920
 Le Livret de „L'Imagier“, bois de Daragnès. Paris, Éditions du Sagittaire, 1920
 Petits Crayons, chroniques. Paris, Crès, 1921
 Le Puits de la vérité, chroniques. Paris, Société des Trente, Albert Messein, 1922
 Dernières Pensées inédites. Paris, François Bernouard, 1924
 Dissociations. Paris, Éditions du Siècle, 1925
 Nouvelles Dissociations, Éditions du Siècle, 1925
 La Fin de l'art, chroniques. Paris, Cahiers de Paris, 1925
 Les Femmes et le langage, Chez Madame Lesage, Paris, 1925
 Deux poètes de la nature: Bryant et Emerson. Paris, La Centaine, 1925
 Le Joujou et trois autres essais, avec 10 bois de Joseph Quesnel, La Belle Page, 1926
 Lettres intimes à l’Amazone, avec 52 lithographies d'André Rouveyre, Mercure de France, 1926
 Promenades littéraires, Mercure de France, Paris, 1929
 Le téléphone a-t-il tant que cela augmenté notre bonheur?, Paris, Grasset, 2015

Външни препратки 

 
  Биография на Реми дьо Гурмон на сайта Biblio Monde
  Les Amateurs de Remy de Gourmont

Френски писатели
Френски романисти
Френски поети
Френски есеисти
Френски поети символисти
Нормандци
Починали в Париж
Погребани на Пер Лашез